ME-föreningen kan syfta på
 En förening med det namnet
 Riksförbundet för ME-patienter

Källor